«Гранитас» () — гандбольный клуб из Каунаса, выступающий в Литовской и Балтийской гандбольных лигах.

История 
До 1964 года — «Атлетас»;
1965 — «Политехник»;
с 1966 по 1972 — «Жальгирис».

Награды 
 Чемпион СССР:1963

 Серебряный призёр чемпионата СССР:
 1981, 1985

 Бронзовый призёр чемпионата СССР:
 1962, 1966, 1979, 1986

 Бронзовый призер Кубка СССР:1977, 1982

 Кубок Европейской гандбольной федерации:
 1987

 Финалист Кубка ЕГФ:
 1988

 Чемпион Литвы:
 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009

Состав 

Главный тренер:  Вайдотас Гросас

Тренер:  Лукас Феоктистовас

Кинезиотерапевт:  Арминас Пятраускас

Ссылки 
Гандбольные клубы Литвы
Гандбольные клубы СССР

Спортивные клубы Каунаса

 Профиль на сайте Балтийской гандбольной лиги
 Профиль на сайте Литовской гандбольной лиги